Keyfitz peut faire référence à :
 Barbara Keyfitz (née en 1944), mathématicienne américano-canadienne.
 Nathan Keyfitz (1913-2010), démographe canadien.